Ньяса — многозначный термин

 Топонимы и производные
 Ньяса — озеро в Африке.
 Ньяса (провинция) — административная единица (провинция) в Республике Мозамбик
 Ньяса (заказник) — заказник (Niassa Game Reserve, NGR) в Республике Мозамбик
 Королева Ньяса — декоративная аквариумная рыбка, эндемик озера Ньяса.

 Другие значения
 Ньяса (народ) — африканский народ;
 Няса (язык) — язык народа ньяса;
 Ньяса (йога) (приложение, размещение) — вид манипуляций в йоге при проведении тантрических обрядов.

См. также 
 Няша